La Dilettante, film français de 1999.
 Le Dilettante, librairie et maison d'édition.
 Personne qui s'adonne à une occupation, à un art amateur ou/et qui ne se fie qu'à ses goûts.
 Livre au petit format, cousu et broché et ayant pour couverture l'œuvre originale d'un artiste. 
 Chat noir assoupi sur un livre ouvert (c'est d'ailleurs le symbole de la maison d'édition).